Eine verrückte Familie ist:

 österreichischer Titel des Films Aufruhr im Familienbad (La famiglia Passaguai) des Regisseurs Aldo Fabrizi aus dem Jahr 1951
 Eine verrückte Familie (1952), deutscher Titel des Films Father's Doing Fine des Regisseurs Henry Cass aus dem Jahr 1952
 österreichischer Titel des Films Heute blau und morgen blau des Regisseurs Harald Philipp aus dem Jahr 1957
 Eine verrückte Familie (1964), deutscher Titel des Films Táto, sezen stene des Regisseurs Milan Vosmik aus dem Jahr 1964
 Eine verrückte Familie (1972), deutscher Titel des Films La mandarine des Regisseurs Édouard Molinaro aus dem Jahr 1972